Velika nagrada Velike Britanije 2008 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2008. Odvijala se je 6. julija 2008.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|23
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:19,957
|1:19,597
|1:21,049
|1
|-
!2
|10
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:20,982
|1:19,710
|1:21,554
|2
|-
!3
|1
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:20,370
|1:19,971
|1:21,706
|3
|-
!4
|22
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:20,288
|1:19,537
|1:21,835
|4
|-
!5
|3
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:21,022
|1:19,802
|1:21,873
|5
|-
!6
|5
| Fernando Alonso
|Renault
|1:20,998
|1:19,992
|1:22,029
|6
|-
!7
|6
| Nelson Piquet Jr.
|Renault
|1:20,818
|1:20,115
|1:22,491
|7
|-
!8
|15
| Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|1:20,318
|1:20,109
|1:23,251
|8
|-
!9
|2
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:20,676
|1:20,086
|1:23,305
|9
|-
!10
|4
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:20,444
|1:19,788
|brez časa
|10
|-
!11
|9
| David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:21,224
|1:20,174
|
|11
|-
!12
|12
| Timo Glock
|Toyota
|1:20,893
|1:20,274
|
|12
|-
!13
|14
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:20,584
|1:20,531
|
|13
|-
!14
|11
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:21,145
|1:20,601
|
|14
|-
!15
|8
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:21,407
|1:21,112
|
|15
|-
!16
|17
| Rubens Barrichello
|Honda
|1:21,512
|
|
|16
|-
!17
|16
| Jenson Button
|Honda
|1:21,631
|
|
|17
|-
!18
|7
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:21,668
|
|
|20
|-
!19
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:21,786
|
|
|18
|-
!20
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:21,885
|
|
|19
|}

Dirka 

|-
! 1
| 22 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 60
| 1:39:09,440
| 4
| 10
|-
! 2
| 3 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 60
| + 1:08,577
| 5
| 8
|-
! 3
| 17 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 60
| + 1:22,273
| 16
| 6
|-
! 4
| 1 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 59
| +1 krog
| 3
| 5
|-
! 5
| 23 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 59
| +1 krog
| 1
| 4
|-
! 6
| 5 ||  Fernando Alonso || Renault
| 59
| +1 krog
| 6
| 3
|-
! 7
| 11 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 59
| +1 krog
| 14
| 2
|-
! 8
| 8 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 59
| +1 krog
| 15
| 1
|-
! 9
| 7 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 59
| +1 krog
| 20
|
|-
! 10
| 10 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 59
| +1 krog
| 2
|
|-
! 11
| 14 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 59
| +1 krog
| 13
|
|-
! 12
| 12 ||  Timo Glock || Toyota
| 59
| +1 krog
| 12
|
|-
! 13
| 2 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 58
| +2 kroga
| 9
|
|-
! Ods
| 4 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 39
| Zavrten
| 10
|
|-
! Ods
| 16 ||  Jenson Button || Honda
| 38
| Zavrten
| 17
|
|-
! Ods
| 6 ||  Nelson Piquet Jr. || Renault
| 35
| Zavrten
| 7
|
|-
! Ods
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari
| 16
| Zavrten
| 19
|
|-
! Ods
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Ferrari
| 10
| Zavrten
| 18
|
|-
! Ods
| 15 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 0
| Trčenje
| 8
|
|-
! Ods
| 9 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 0
| Trčenje
| 11
|
|}

Formula 1 sezona 2008
2008